Озёрское муниципальное образование — в составе Калининского района Саратовской области
 Озёрское муниципальное образование — в составе Озинского района Саратовской области